Suchkind 312 bezeichnet:
 einen Roman von Hans-Ulrich Horster (Pseudonym von Eduard Rhein)
 Suchkind 312 (1955), einen Spielfilm
 Suchkind 312 (2007), einen Fernsehfilm